HRT är en förkortning och kan syfta till följande:

 HRT (behandling)  enhormonterapibehandling för klimakteriebesvär.
 Hrt – en stad i Bosnien och Hercegovina
  HRT F1 - ett spanskt formel 1-stall
 HRT - handhar kollektivtrafiken i Helsingfors, se Helsingforsregionens trafik
 HRT – ett australiskt racingteam , se Holden Racing Team
 HRT –  amerikanska FBI:s nationella antiterroriststyrka, se Hostage Rescue Team
 HRT - ett kroatiskt public service-företag, se Hrvatska Radiotelevizija